|-
| 32801 ||  || 15 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 32802 || 1990 SK || 20 septembrie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 32803 ||  || 18 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 32804 ||  || 17 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 32805 ||  || 18 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 32806 ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 32807 Quarenghi ||  || 24 septembrie 1990 ||  || L. V. Zhuravleva, 
|-
| 32808 Bischoff ||  || 10 octombrie 1990 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 32809 Sommerfeld ||  || 10 octombrie 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 32810 Steinbach ||  || 10 octombrie 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 32811 Apisaon ||  || 14 octombrie 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 32812 - ||  || 16 octombrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32813 - ||  || 16 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32814 - || 1990 XZ || 15 decembrie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 32815 - ||  || 14 aprilie 1991 ||  || K. Endate, 
|-
| 32816 - ||  || 2 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32817 - ||  || 6 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32818 - ||  || 14 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32819 ||  || 8 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 32820 ||  || 8 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 32821 Posch ||  || 9 septembrie 1991 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 32822 ||  || 15 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 32823 - ||  || 1 octombrie 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32824 - ||  || 2 februarie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32825 - ||  || 2 februarie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32826 ||  || 26 februarie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 32827 - ||  || 28 februarie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32828 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || 
|-
| 32829 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 32830 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 32831 - ||  || 29 februarie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32832 - ||  || 5 martie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32833 - ||  || 6 martie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32834 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || 
|-
| 32835 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 32836 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 32837 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 32838 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 32839 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 32840 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 32841 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 32842 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 32843 - ||  || 3 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 32844 - ||  || 8 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 32845 ||  || 26 martie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 32846 - ||  || 5 aprilie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32847 - ||  || 1 mai 1992 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 32848 || 1992 MD || 29 iunie 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 32849 - ||  || 26 iulie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32850 - ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32851 - ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32852 - ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32853 Döbereiner ||  || 21 septembrie 1992 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 32854 - ||  || 30 septembrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 32855 Zollitsch ||  || 24 septembrie 1992 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 32856 ||  || 30 septembrie 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 32857 - ||  || 31 octombrie 1992 ||  || 
|-
| 32858 - ||  || 25 ianuarie 1993 ||  || T. Seki
|-
| 32859 - || 1993 EL || 15 martie 1993 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 32860 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 32861 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 32862 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 32863 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 32864 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 32865 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 32866 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 32867 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 32868 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 32869 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 32870 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 32871 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 32872 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 32873 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 32874 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 32875 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 32876 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 32877 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 32878 - || 1993 NX || 12 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32879 - ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32880 - ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32881 - ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32882 - ||  || 15 septembrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32883 - ||  || 15 septembrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32884 ||  || 16 septembrie 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 32885 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32886 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32887 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32888 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32889 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 32890 Schwob ||  || 8 ianuarie 1994 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 32891 - ||  || 9 februarie 1994 ||  || 
|-
| 32892 - || 1994 DW || 22 februarie 1994 ||  || 
|-
| 32893 van der Waals ||  || 9 martie 1994 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 32894 - ||  || 3 mai 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32895 - ||  || 4 mai 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 32896 - ||  || 12 iulie 1994 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 32897 Curtharris || 1994 PD || 1 august 1994 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 32898 - ||  || 9 august 1994 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 32899 Knigge ||  || 4 august 1994 ||  || F. Börngen
|-
| 32900 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-